Langa – wieś w Estonii
 Langa – gmina w Hiszpanii, w prowincji Ávila, w Kastylii i León
 Langa Co – jezioro w Chinach
 Langå – miasto w Danii
 Langå – wieś w Danii